Santa Victoria (spanisch) heißen:
 Departamento Santa Victoria, Argentinien 
Ortschaften:
 Santa Victoria Oeste, Departamentshauptstadt in der Provinz Salta, Argentinien
 Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia (Salta), Argentinien

 Santa Victoria (Provincia Córdoba), Ort in Argentinien 	
 Santa Victoria (Provincia Coahuila de Zaragoza), Ort in Mexiko
 Santa Victoria (Provincia Jutiapa), Ort in Guatemala
 Santa Victoria (Regione Piura), Ort in Peru
 Santa Victoria (Regione Lambayeque), Ort in Peru
 Santa Victoria (Regione Loreto), Ort in Peru
 Santa Victoria (Provincia Isabela), Ort auf den Philippinen 	 

sowie:
 Río Santa Victoria, Fluss in Argentinien
 zahlreiche Kirchen des Spanischsprachigen der Muttergottes, siehe Maria-Victoria-Kirche
 Kirchen mit dem Patrozinium der Märtyrerin von Córdoba in Spanien, siehe Victoria-von-Córdoba-Kirche

Siehe auch:
 Viktoria (Name) – zu Heiligen und deren Gedenktagen
 Viktoria (Geographie) – dort auch zu Varianten in anderen Sprachen
 Victoriakirche